Битва у Хризополиса — сражение между римскими императорами Константином I и Лицинием, состоявшееся 18 сентября 324 года у города Хризополис (нынешний Ускюдар) рядом с Халкидоном. Победивший в нём Константин стал единственным правителем Римской империи, положив конец эпохи тетрархии.

Предыстория 
В битве при Геллеспонте флот Лициния был разбит уступавшим в численности флотом сына Константина цезаря Криспа. После этого Константин направился в Малую Азию, используя для переправы лёгкие транспортные корабли, заказанные им ранее для воспрепятствования высадки в Европе армии со-императора Лициния Мартиниана, охранявшего побережье Лампсака. После потери своего флота Лициний эвакуировал гарнизон Византия, который вошёл в состав его армии в Халкидоне на азиатском побережье Босфора. Оттуда он призвал к себе Мартиниана и отряды вестготов, чтобы восполнить потери, понесённые в в битве у Адрианополя. Доподлинно не известно, успел ли Мартиан соединиться с Лицинием до начала сражения 18 сентября.

Битва 
Армия Константина высадилась на азиатском берегу Босфора у Священного мыса (Hieron), после чего отправилась на юг к Халкидону. Лициний направил свои силы на несколько миль севернее к Хрисополису. Солдаты Константина достигли окрестностей этого города раньше противника, после этого Константин уединился в своей палатке в ожидании божественного откровения, по итогам которого решил проявить инициативу. Противостояние имело и религиозный аспект, так как Лициний перед своими боевыми порядками разместил римских языческих богов, в то время как Константин использовал христианский символ лабарум. Лициний испытывал суеверный страх перед этим символом, запретив своим солдатам смотреть и атаковать его. Константин начал массированную фронтальную атаку на войска Лициния, которые смог разбить..

Историк Зосим сообщает о жестокости сражения. Потери Лициния оценивались в 25-30 тыс. убитых, а также тысячах раненых и дезертировавших. Сам он смог сбежать, собрав у города Никомедия 30 тыс. уцелевших солдат.

Последствия 
Лициний решил отдать себя на волю победителя, так как оставшиеся силы не могли противостоять второму императору. Сестра Константина и жена Лициния Константа выступила посредником. Поддавшись просьбам сестры, Константин дал клятву сохранить жизнь своему сопернику. Бывший император был отправлен в пожизненную ссылку в Фессалоники, но через несколько месяцев он был повешен в 325 году по подозрению в измене. Через год сын Лициния также стал жертвой гнева или подозрения Константина.

Избавившись от Лициния, Константин стал единодержавным правителем Римской империи впервые со времён назначения Максимиана Диоклетианом в апреле 286 года августом. После покорения восточной части страны Константин выбрал своей столицей город Византий, который переименовал в Константинополь.

Примечания

Литература 
 Grant, Michael (1985), The Roman Emperors: A biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome 31 BC-AD 476, London. ISBN 0-297-78555-9
 Grant, Michael (1993), The Emperor Constantine, London. ISBN 0-7538-0528-6
 Lenski, Noel E. (2011) The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge University Press.
 Odahl, C.M., (2004) Constantine and the Christian Empire, Routledge 2004. ISBN 0-415-17485-6
 Parker, H. M. D. and Warmington, B. H. (1958) A history of the Roman world from A.D. 138 to 337, Methuen.

Ссылки 
 Евсевий Кесарийский. Жизнь блаженного василевса Константина
 Зосим. Nea Historia. О Константине и основании Константинополя

Сражения по алфавиту
Сражения Константина Великого
События 18 сентября
Сентябрь 324 года
Сражения 324 года
История Стамбула
Ускюдар